INA Delta Rally je najpoznatije i najstarije hrvatsko automobilističko reli natjecanje.

Povijest 
Utemeljeno je 1974. godine. Pokrenuo ga je Berislav Čegelj. Jedno je vrijeme utrka bila pod imenom Croatia Rally i Croatia Delta Rally. 

Zbog krizne situacije postojala je opasnost gašenja natjecanja i brisanja iz kalendara europskog prvenstva u reliju. 2010. godine trebao se održati 37. INA Delta Rally, no natjecanje je već bilo otkazano. Iz čudnih razloga višegodišnji pokrovitelj INA se povukla kao pokrovitelj iz svog matičnog športa, dok su u isto vrijeme financirali neke druge. Tad je uskočio Hrvatski auto i karting savez (HAKS) radi očuvanja tradicije. HAKS je uputio upit INI zbog čega se povukla. Te je godine tradicionalni rally umjesto s Jelačićeva trga krenuo s riječkog Korza. Dugogodišnji organizator AK Delta je otkazala i moralo se naći hitno novo rješenje. Tvrtka Petrus je spasila te brojni zaljubljenici koji su besplatno radili. Od 2011. povijesti Croatia Rallyja i Delta Rallyja se razdvajaju te postaju dva odvojena događaja. Delta Rally se vratio u Zagreb.

Kada je u lipnju 1992. godine dobila status utrke relijskog Prvenstva Europe, nakon višegodišnje kandidature, postala je prva međunarodna sportska priredba koja je povjerena hrvatskim organizatorima bilo koje sportske discipline, nakon osamostaljenja Republike Hrvatske.

Izdanja i Pobjednici 
Prema stranicama:

Kazalo: ERC - Europsko Reli Prvenstvo, ERT - European Rally Trophy, PH - Prvenstvo Hrvatske, PSFRJ - Prvenstvo Jugoslavije, PSLO - Prvenstvo Slovenije, PSRB - Prvenstvo Srbije

Podloga
1988.-... asfalt
1987. šljunak
1984.-'86. asfalt
1983. asfalt / šljunak
1974.-'82. asfalt

Baza relija
2011.-... Zagreb
2011.-'13. Rijeka
????-'10. Poreč
????.-??. Zagreb
1974. Delnice/Rijeka

Kazalo:

Statistika (2020.)

Vidi 
Croatia Rally (Rijeka)
FIA Europska prvenstva u Hrvatskoj
Hrvatski auto i karting savez

Vanjske poveznice 
Službene stranice 
Službene stranice
Službene stranice
Europsko prvenstvo u reliju

Izvori 
http://www.haks.hr/pravilnici/natjecanja/19n-a03_delta_vodic.pdf 
EWRC baza podataka: Delta Rally
EWRC baza podataka: Croatia Rally

Međunarodna natjecanja u reliju u Hrvatskoj
Športska natjecanja u Zagrebu
Šport u Rijeci
Šport u Poreču